Forbin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Forbin (1872–1956), französischer Philatelist
 Auguste de Forbin (1777–1841), französischer Maler
 Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson (1785–1844), französischer römisch-katholischer Bischof
 Claude de Forbin (1656–1733), französischer Seefahrer
 Jacques II de Forbin-Janson (1680?–1741), französischer römisch-katholischer Erzbischof
 Joseph Palamede de Forbin-Janson (1726–1809), französischer General; Bestattung mit Epitaph in der Heiliggeistkirche (Heidelberg)
 Palamède de Forbin (1433–1508), Großseneschall und Gouverneur der Provence
 Toussaint de Forbin de Janson  (Cardinal de Janson; 1631–1713), französischer katholischer Kardinal und Bischof